Aliança, agrupació d'associacions vegetals, vegeu fitosociologia
 Aliança (taxonomia)
 Aliança o anell de casament
 Aliança d'aerolínies, acord entre aerolínies per a col·laborar estretament amb l'objectiu de donar millor servei i optimitzar recursos
 Aliança, acord entre països per establir activitats en benefici mutu, vegeu tractat internacional o tractat comercial
 Aliança Bolivariana per les Amèriques, projecte de col·laboració i coordinació política, social i econòmica entre països de l'Amèrica Llatina i el Carib
 Aliança de Civilitzacions, proposta realitzada pel president del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero com una aliança entre diferents cultures i civilitzacions
 Aliança de Hannover, acord militar defensiu signat el 1725 entre Gran Bretanya, França i Prusia, a la qual posteriorment es van adherir les Províncies Unides dels Països Baixos (1726), Suècia i Dinamarca (1727).
 Aliança dels Balcans, La Lliga Balcànica va ser l'aliança que va unir Sèrbia, Montenegro, Grècia i Bulgària contra l'Imperi otomà durant les Guerres balcàniques.
 Aliança francomongola, conjunt de diversos esforços diplomàtics entre les corts d'Europa i l'Imperi mongol i l'Il-kanat en ( - XIV)
 Aliança per al Progrés, pla d'ajuts econòmics dels Estats Units d'Amèrica vers Amèrica Llatina 
 Aliança de les Vuit Nacions, unió de tropes de la Gran Bretanya, Japó, Rússia, França, Alemanya, EUA, l'Imperi Austrohongarès i Itàlia, destinades a ser enviades a la Xina per a derrotar els Bòxers l'any 1900
 Gran Aliança, coalició europea que van formar en diverses èpoques Àustria, Bavària, Brandenburg, Anglaterra, el Sacre Imperi Romanogermànic, el Palatinat electoral del Rhin, Portugal, Saxònia, Espanya, Suècia i les Províncies Unides Holandeses 
 Quàdruple Aliança tractat signat a Londres el 1718 pel Sacre Imperi, les Províncies Unides, França i la Gran Bretanyaper oposar-se a la política bel·ligerant d'Espanya que es negava a acatar les resolucions del tractat d'Utrecht de 1713 
 Santa Aliança, acord internacional entre Àustria, Prússia i Rússia per a ajudar-se en cas de revolucions liberals
 Aliança (Bíblia) En un context religiós, és el pacte entre Déu i Moisès que renovà Jesús.
 Organitzacions:
 Aliança Anticomunista Argentina, organització armada operativa durant la dècada de 1970 amb l'objectiu de perseguir els opositors polítics vinculats al camp de l'esquerra.
 Aliança Atlàntica, organització internacional establerta en 1949 amb l'objectiu de col·laborar en la defensa en els camps polític, econòmic i militar
 Aliança Cooperativa Internacional, organització no governamental independent que reuneix i representa a organitzacions cooperatives de tot el món
 Aliança Francesa, organització cultural i educativa francesa sense ànims de lucre que promou l'ensenyament del francès així com la cultura francesa fora de les fronteres del país.
 Aliança pel Nou Alliberament de Somàlia, organització creada el 2007 entre les Corts Islàmiques de Somàlia i altres forces d'oposició 
 Aliança Rebel, agrupació paramilitar a l'univers fictici de la Guerra de les Galàxies 
 Aliança Sindical Obrera, sindicat valencià fundat als anys 1960 a València per antics militants d'UGT i CNT
 Aliança Universal Assíria, organització ètnica assíria creada com a entitat multi-partidista per incloure a totes les organitzacions assíries arreu del món
 Aliança Universal Siríaca, organització que vol reagrupar a totes les organitzacions siríaques o aramees del món 
 Partits polítics:
 Aliança o coalició política, pacte entre dos o més partits polítics, normalment d'idees afins, per a governar un país, una regió o altra entitat administrativa
 Àfrica:
 Aliança Estel·lar, partit polític opositor de Benín format pels Constructors i Directors de la Llibertat i la Democràcia, Els Verds i la Unió per la Democràcia i la Solidaritat Nacional
 Aliança Federal Democràtica del Sudan, partit polític sudanès de base fur fundat el 1994
 Aliança MOD agrupació politicomilitar somali dels clans marehan, ogadeni i dhulbahante establerta el 1969 
 Aliança per la Restauració de la Pau i Contra el Terrorisme, aliança politicomilitar de Somàlia 
 Aliança de Salvació de Somàlia, agrupació de forces format el 1992 a un districte de Mogadixo
 Aliança per la Social-Democràcia, partit polític de Benín liderat per Robert Dossou 
 Aliança de la Vall del Juba, organització politicomilitar de Somàlia creada el 2001 
 Moviment Aliança de Botswana, partit polític progressista de Botswana dirigit per Ephraim Lepetu Setshwaelo
 Amèrica: Aliança Patriòtica per al Canvi, coalició política de Paraguai 
 Àsia:
 Aliança de Forces Nacionals Iraquianes, coalició iraquiana d'oposició al règim de Saddam Hussein formada el 2002 
 Aliança de Mindanao, partit polític del sud de les Filipines 
 Aliança del Nord, agrupament politicomilitar afganesa de diverses faccions guerreres que el 1996 van unir-se per a lluitar junts contra el règim dels talibans.
 Aliança Patriòtica Democràtica Kurda, partit polític clandestí de Síria 
 Aliança Revolucionària dels Pobles Indígenes, organització politicomilitar formada el 2001 per cinc organitzacions militants de la zona de frontera entre l'Índia i Myanmar
 Europa:
 Aliança 90/Els Verds, partit polític alemany creada el 1993 
 Aliança per a la Democràcia i les Reformes, coalició política de Moldàvia formada el 1998
 Aliança Comunista Revolucionària (França) (1896-1901), partit polític francès d'esquerres precursor del SFIO.
 Aliança Cívica Democràtica partit polític de la República Txeca actiu entre 1989 i 2007
 Aliança de la Democràcia Socialista, organització anarquista que va néixer a Barcelona el 1870 a imatge i semblança de l'Aliança Internacional de la Democràcia Socialista fundada per Bakunin a Ginebra dos anys abans
 Aliança dels Demòcrates Lliures, partit polític hongarès d'ideologia liberal fundat en 1988 
 Aliança Europea per la Independència unió multilateral d'àmbit europeu a favor de dret a l'autodeterminació formada el 2011 a Brussel·les.
 Aliança Electoral Roja, grups d'esquerra noruecs que formaren un partit polític per a promoure les idees del marxisme revolucionari 
 Aliança de l'Esquerra Verda Nòrdica, aliança de partits polítics nòrdics d'esquerres fundada a Reykjavík el 2004
 Aliança d'Esquerra (Finlàndia), partit polític finlandès format el 1990 de la unió de la Lliga Democràtica Popular, la Lliga Democràtica de les Dones Finlandeses i el Partit Comunista de Finlàndia
 Aliança de l'Esquerra Democràtica, partit polític socialdemòcrata polonès 
 Aliança per al Futur d'Àustria, partit polític austríac 
 Aliança per l'Europa de les Nacions, partit polític europeu d'ideologia nacional-conservador 
 Aliança Foral Navarresa, partit polític espanyol d'àmbit navarrès 
 Aliança General de l'Ancianitat, partit polític neerlandès fundat el 1993
 Aliança per a la Integració Europea, coalició política de la república de Moldàvia 
 Aliança Justícia i Veritat, coalició política de Romania formada el setembre de 2003 
 Aliança dels Liberals i Demòcrates per Europa, grup polític liberal del Parlament Europeu compost pels Liberals, Demòcrates i Reformistes Europeus i pel Partit Demòcrata Europeu
 Aliança Lliure Europea, partit polític europeu que agrupa diverses formacions polítiques que defensen el dret a l'autodeterminació, la democràcia parlamentària i els drets humans.
 Lliga per l'Autonomia - Aliança Llombarda, moviment regionalista italià de la Llombardia fundat per a les eleccions legislatives italianes de 2001 per 
 Aliança del Nou Ciutadà, partit polític d'Eslovàquia d'ideologia liberal 
 Aliança Obrera, coalició política espanyola que uní del Bloc Obrer i Camperol, el PSOE, la UGT, la Unió Socialista de Catalunya, l'Esquerra Comunista i la Unió de Rabassaires (dècada del 1930)
 Aliança de Primorje – Gorski Kotar, partit polític de Croàcia de caràcter regionalista del Comtat de Primorje-Gorski Kotar 
 Aliança Progressista, sector polític de l'Uruguai fundat el 1999 pertanyent al Front Ampli
 Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates, grup socialista democràtic i socialdemòcrata del Parlament Europeu 
 Aliança dels Progressistes, coalició electoral d'esquerra italiana constituïda per a les eleccions legislatives de 1994
 Aliança Republicana, plataforma política espanyola que agrupà a diversos grups de caràcter republicà durant la dictadura de Primo de Rivera.
 Aliança Roja-Verda, partit polític danès format el 1989 
 Aliança Socialdemòcrata, partit polític islandès socialdemòcrata 
 Aliança Siciliana, moviment polític autonomista fundat per l'europarlamentari Nello Musumeci escindit d'Alleanza Nazionale
 Aliança SD-Liberals, coalició electoral britànica entre el Partit Liberal i l'SDP 
 Aliança dels Socialdemòcrates Independents, partit polític de Bòsnia i Hercegovina membre de la Internacional Socialista
 Aliança Verda i Liberal, partit polític luxemburguès 
 Els Verds-Aliança Lliure Europea, grup parlamentari del Parlament Europeu compost pel Partit Verd Europeu i l'Aliança Lliure Europea.
 Lliga Llombarda-Aliança Nord, coalició electoral italiana que aplegava els principals partits autonomistes d'Itàlia septentrional formada el 1989 
 MIÉP-Jobbik Aliança de Partits Tercera Via, coalició electoral d'Hongria creada el 2005 
 Nieuw-Vlaamse Alliantie, partit polític flamenc sorgit arran de la separació del partit nacionalista flamenc Volksunie el 2001
 Partit Aliança Moldàvia Nostra, partit polític liberal de la República de Moldàvia
 Partit Ecologista de Moldàvia "Aliança Verda", partit polític de la República de Moldàvia d'inspiració ecologista, fundat el 1992
 Oceania:
 Aliança (Nova Zelanda), coalició política neozelandesa